Seely Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Seely Township (Iowa)
 Seely Township (Minnesota)